Staffanstorp kan syfta på:

 Staffanstorps kommun – en kommun i Skåne län 1971–
 Staffanstorps landskommun – en tidigare kommun i förutvarande Malmöhus län 1952–1970
 Staffanstorps församling – en tidigare församling i Lunds stift 1964–2000
 Staffanstorps distrikt – ett distrikt i Staffanstorps kommun och Skåne län 2016–
Staffanstorp – centralort i Staffanstops kommun
Staffanstorp, Ödeshögs kommun – en by i Östergötland
Staffanstorps naturreservat – ett naturreservat i Motala kommun